Тринадцать кораблей Королевского флота носили название  HMS Experiment:

 HMS Experiment — шлюп с двойным дном; построен в 1664; потерян в 1687.
 HMS Experiment — 4-пушечный шлюп; построен в 1667; в списках флота до 1682.
 HMS Experiment — 32-пушечный фрегат 5 ранга; построен в 1689; перестроен в 1727; разобран в 1738. Его журнал сохранился.
 HMS Experiment — 24-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1740; продан в 1763; захвачен французским приватиром Telemaque в 1757; на нем служил юный Джервис.
 HMS Experiment — грузовой транспорт, закуплен в 1765; продан в 1768.
 HMS Experiment — канонерская лодка; построена в 1772; судьба неизвестна; возможно потеряна в великий ураган 1780 года
 HMS Experiment — 50-пушечный корабль 4 ранга спущен на воду в 1774; захвачен французским Sagittaire у североамериканских берегов в 1779.
 HMS Experiment — 14-пушечный бриг-шлюп; закуплен в 1781; продан в 1785.
 HMS Experiment — 44-пушечный корабль 5 ранга; спущен на воду в 1784; использовался как грузовой транспорт с 1795; на рейдовой службе с 1805; продан в 1836.
 HMS Experiment — 10-пушечный люгер; спущен на воду в 1793; захвачен испанцами в Средиземном море в 1796; отбит британским приватиром Felicity в начале 1806; обратно в Королевский флот не взят.
 HMS Experiment — брандер; закуплен в 1794; продан в 1801.
 HMS Experiment — 2-пушечная канонерская лодка; спущена на воду в 1799; к 1809 в списках флота не значится.
 HMS Experiment — деревянный колесный шлюп; служил на канадских озерах; закуплен в 1838; продан в 1848.

См. также 
HEICS Experiment — ост-индский корабль

Примечания